Laccio, accessorio che concorre alla chiusura di una calzatura o di altre parti dell'abbigliamento
Laccio, frazione del comune di Torriglia
Laccio emostatico, dispositivo utilizzato fermare il flusso sanguigno
Laccio d'amore, ornamento esteriore dello scudo in araldica
Lazo o Laccio, corda utilizzata per la cattura di animali
Laccio, in topologia cammino chiuso